Dennis van der Heijden (ur. 17 lutego 1997 w Schiedam) – holenderski piłkarz grający na pozycji napastnika w polskim klubie Chrobry Głogów. Były, młodzieżowy reprezentant Holandii.

Wychowanek Feyenoordu, FC Dordrecht i ADO Den Haag. W swojej seniorskiej karierze grał w ADO Den Haag, FC Volendam, Almere City, Carpi FC 1909, Fermana FC i TOP Oss.

Statystki kariery

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Schiedam
Holenderscy piłkarze
Piłkarze ADO Den Haag
Piłkarze FC Volendam
Piłkarze Almere City FC
Piłkarze Carpi FC 1909
Piłkarze Fermany FC
Piłkarze FC Oss
Piłkarze Chrobrego Głogów